Маралиха — топоним:

Казахстан 
 Маралиха — бывшее название села Маралды в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Маралиха — река в Алтайском крае, приток Чарыша.
 Маралиха — река в Республике Алтай, приток Зелёнки.
 Маралиха — село в Краснощёковском районе Алтайского края.
 Маралиха — село в Чарышском районе Алтайского края.